Wagemans est un patronyme flamand, indiquant un métier : le fonctionnaire chargé de la pesée publique, du nl. waag.

Variantes
 Waachman, Waachmans
 Wageman, Wagemans, Wagemann, Waegeman, Waegmans

Patronyme 
 Emilius Wagemans, (1926-2011), fut un chanteur belge flamand.
 Georges Wageman (1881-?), fut un patineur artistique belge.
 Julianus Wagemans, (1890-1965), fut un gymnaste belge.
 Maurice Wagemans, (1877-1927), fut un peintre belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand